

Cinema 
 Michael Anderson (1920-2018), regista britannico.
 Michael Anderson Jr., attore britannico.
 Michael J. Anderson (n. 1953), attore statunitense.

Sport 
 Michael Anderson Pereira da Silva, calciatore brasiliano detto Michael.
 Michael Levin Anderson (n. 1966), cestista statunitense.
 Mike Anderson (n. 1986), cestista statunitense.
 Mike Anderson (n. 1991), cestista statunitense.
 Michael Anderson, nuotatore australiano.
 Michael Andre Anderson detto Mike (n. 1959), ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense.

Musica 
 Michael Anderson, batterista della rock band Building 429.

Astronautica 
 Michael Phillip Anderson (1959-2003), astronauta morto nel disastro dello Space Shuttle Columbia.